Elle (tijdschrift), een modetijdschrift
 Elle (2016), een Frans-Duitse film uit 2016
 Kortemark-Elle of Elle, een wijk van Kortemark